Калінська Ганна Миколаївна — російська тенісистка, переможниця юніорського парного турніру Відкритого чемпіонату Австралії.
 Калінська Ірина Михайлівна (нар. 29 серпня 1963 р., Київ, СРСР) — адвокат, аудитор, психолог, медіатор, телеведуча, публічна медійна особистість.

Див. також 
 Калінський